Миха́йловка — посёлок в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Солдато-Александровский сельсовет» (упразднено ).

География 
На правом берегу реки Золка. Расстояние до краевого центра: 166 км. Расстояние до районного центра: 25 км.

История 
Михайловский (Власов), в советский период входил в состав Воронцово-Александровского района Орджоникидзевского края. Русско-немецкое село.

Население 

По данным переписи 2002 года, 90 % населения — русские.

Образование 
 Основная общеобразовательная школа № 17

Памятники 
 Обелиск комсомольцу, погибшему во время коллективизации. 1946 год
 Братская могила советских воинов, погибших за освобождение с. Михайловского от фашистских захватчиков. 1943, 1946 годы

Кладбище 
Сельское кладбище (общественное открытое). Площадь участка 6584 м².

Примечания 

Места поселения российских немцев в Ставропольском крае
Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)